Apparizione della Vergine a san Bernardo – dipinto di Filippo Lippi
 Apparizione della Vergine a san Bernardo – dipinto di Filippino Lippi
 Apparizione della Vergine a san Bernardo – dipinto di Fra Bartolomeo
 Apparizione della Vergine a san Bernardo – dipinto del Perugino